Zenobia kan avse:

 Zenobia (opera) - opera av Tomaso Albinoni
 Zenobia (växter) – ett släkte ljungväxter
 Zenobia - drottning av Palmyra (200-talet)
  – en svensk bilfärja
 840 Zenobia – en planet